ACOL, Bridge
 Acol (plaats), plaats in Kent, Engeland